John O'Flynn (nacido el 11 de julio de 1982 en Cobh, Condado de Cork) es un Irlanda futbolista, que Juega en el Exeter City inglés como delantero.

O'Flynn mismo cariño de los fanes y fue comparado con la leyenda en el club Giuliano Grazioli por el exdirector de Paul Fairclough por su capacidad goleadora.

Había pasado seis años con Cork City, ganando el Liga de Irlanda y Copa FAI. Él marcó dos goles en su debut en la liga de Cork, el 5 de julio de 2002. O'Flynn ha jugado anteriormente para Peterborough Unidas. O'Flynn recientemente se comprometió con su novia y la ex Miss Cork, Aisling Cronin. El 1 de febrero de 2010, día plazo de transferencia, rechazó un traspaso de £ 100,000 para trasladarse a Shrewsbury Town.
El 1 de julio de 2010, se unió a Bristol City a juicio, después de rechazar una oferta de nuevo contrato a partir de Barnet. El 20 de julio de 2010, O'Flynn dejó Ashton Gate después de no ofrecérsele un contrato permanente. Posteriormente firmó para el Exeter City el 23 de julio de 2010.

Selección nacional 

Ha sido internacional con la Selección de fútbol de Irlanda Sub-21, jugando 6 partidos y marcando 3 goles

Clubes

Galardones 
Liga * de Irlanda: 1
 FC 2005

  Copa FAI: 1
 FC 2007

Referencias

Enlaces externos 
 

Futbolistas de Irlanda
Futbolistas del Cork City Football Club
Futbolistas del Barnet Football Club
Futbolistas del Exeter City Football Club